

Economia 
 Warrant – strumento finanziario

Musica 
 Warrant – gruppo musicale statunitense
 Warrant – gruppo musicale tedesco